Колгоспник — колишня назва сільського спортивного товариства «Колос» (до 1975 року).

Колишні футбольні команди 
 Колгоспник, Бережани
 Колгоспник, Карлівка
 Колгоспник, Монастириська
 Колгоспник, Хорол

Колишні назви

Футбольних команд 
 Берегвідейк, Берегове
 Дніпро, Черкаси
 Колос, Бучач
 Верес (футбольний клуб), Рівне
 Ворскла (футбольний клуб), Полтава

Стадіонів 
 Колгоспник — колишня назва стадіону «Авангард» у Рівному

Примітки